De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1994 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 21 augustus 1994 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Mick Doohan werd voor de eerste keer gekroond tot 500 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1994
Tsjechië